Le  Grand Prix moto de République tchèque 2011 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 12 au  sur le circuit de Masaryk. C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats 125 cm

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2011
Sport en août 2011